personen
 Bilaal Ibn Rabaah', volgens islamitische tradities de eerste muezzin
 Bilal (muzikant), Amerikaans zanger
 Bilal Aziz, Turks voetballer
 Bilal Bari, Marokkaans-Frans voetballer
 Bilal Başacıkoğlu, Turks-Nederlands voetballer
 Bilal Benyaich, Belgisch diplomaat en schrijver
 Bilal Boutobba, Frans voetballer
 Bilal Ched-Dadi, Nederlands-Marokkaans voetballer
 Bilal Hassani, Frans zanger
 Bilal El Khannous, Belgisch-Marokkaans voetballer 
 Bilal Kısa, Turks voetballer
 Bilal Ould-Chikh, Marokkaans-Nederlands voetballer
 Bilal Wahib, Nederlands acteur, zanger en rapper
 El Bilal Touré, Malinees voetballer
 Enki Bilal, Frans striptekenaar en filmregisseur
 Mohamed Gharib Bilal, Tanzaniaans kernfysicus en politicus
overige
 23166 Bilal, planetoïde
 Bilal Demir, personage uit Goede tijden, slechte tijden